

Каспичан () — місто в Шуменській області. Входить до складу общини Каспичан.
 Каспичан () — община в Шуменській області.
 Каспичан () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Каспичан.